USS Semmes je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Semmes (DD-189) 
 USS Semmes (DDG-18)

Semmes